Богословский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Богословский сельсовет — в Мазановском районе Амурской области, упразднён в 2022 г.
 Богословский сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.
 Богословский сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области.